hideglelés, hidegrázással járó lázas betegség 

Filmek
 Hideglelés (Dreszcze), 1981-ben készült lengyel film Wojciech Marczewski rendezésében 
 Hideglelés (Dead Cold), 1995-ben készült amerikai–német film Kurt Anderson rendezésében

Jegyzetek